Christoph Reusner kan syfta på:

 Christoph Reusner den äldre, boktryckare och bokbindare från Rostock, verksam i Stockholm 1608–1635
 Christoph Reusner den yngre (död 1658) boktryckare och bokbindarålderman i Stockholm, son till föregående
 Christoph Reusner den yngste (död omkring 1698), boktryckare i Stockholm, den föregåendes son